Golik ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Golik (* 1963), polnischer Politiker
 Krešo Golik (1922–1996), kroatischer Regisseur und Drehbuchautor
 Larysa Golik (* 1958), ukrainische Malerin